2 miejscowości w Estonii:
 Ellamaa – wieś w prowincji Rapla, w gminie Kehtna.
 Ellamaa – wieś w prowincji Harju, w gminie Nissi.

Osoby noszące nazwisko Ellamaa:
 Andres Ellamaa – estoński lekarz i polityk.